Тази страница представя турнира за купата на България по футбол, провеждащ се през сезон 2008/2009. Включени са само срещите от финалната фаза на турнира.

Предварителна фаза 
Право на участие в този етап имат всички желаещи отбори от четирите „В“ АФГ и от ОФГ.

Представители на ЗС
 Североизточна България – Доростол 2003 (Силистра)
 Северозападна България – Алмус Биър (Сталийска махала)
 Югозападна България – Сливнишки герой (Сливница)
 Югоизточна България – Брестник 1948 (Пловдив)

Финална фаза

Предварителен кръг 
В този кръг участват четирите класирани отбора от аматьорския футбол и четири от 32-та отбора от двете „Б“ ФГ, определени чрез жребий.

Първи кръг 
В този кръг участват четирите победителя от Предварителен кръг и останалите 28 отбора от двете „Б“ ФГ.

Втори кръг 
В този кръг участват 16-те победителя от Първи кръг и 16-те отбора от „А“ ФГ.

Осминафинали

Четвъртфинали

Полуфинали

Финал 

 Голмайстори:
 0:1 Нифлор (20); 0:2 Дока (72); 0:3 Бибишков (86)

 Съдия: Стефан Спасов (Перник)

Източници 
 bulgarian-football.com

0